Heinzendorf kan syfta på:

 Heinzendorf – tyska namnet på en kommun i distriktet Náchod i regionen Hradec Králové i Tjeckien, se Hynčice (Náchod)
 Heinzendorf – tyska namnet på en by i kommunen Vražné i distriktet Nový Jičín i regionen Mähren-Schlesien i Tjeckien, se Hynčice (Vražné)